Pfaffenhofen heißen folgende Orte:

Städte und Gemeinden:
 Pfaffenhoffen im Elsass, ehemalige Gemeinde im französischen Département Bas-Rhin
 Pfaffenhofen an der Glonn, Gemeinde im Landkreis Dachau, Bayern
 Pfaffenhofen an der Ilm, Kreisstadt im gleichnamigen Landkreis, Bayern
 Pfaffenhofen an der Roth, Markt im Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Pfaffenhofen (Tirol), Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Österreich
 Pfaffenhofen (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Ortsteile in Bayern:
 Pfaffenhofen am Inn, Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim
 Pfaffenhofen an der Zusam, Ortsteil der Gemeinde Buttenwiesen, Landkreis Donau-Ries
 Pfaffenhofen (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau
 Pfaffenhofen (Burgbernheim), Ortsteil der Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Pfaffenhofen (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu
 Pfaffenhofen (Jesenwang), Ortsteil der Gemeinde Jesenwang, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Pfaffenhofen (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl (Lauterachtal), Landkreis Amberg-Sulzbach
 Pfaffenhofen (Roth), Ortsteil der Stadt Roth, Landkreis Roth
 Pfaffenhofen (Velden), Ortsteil der Stadt Velden, Landkreis Nürnberger Land

in Österreich:
 Pfaffenhofen (Gemeinde Saalfelden), Ortsteil der Gemeinde Saalfelden am Steinernen Meer

Landkreis:
 Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm in Bayern

Pfaffenhofen ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Simon von Pfaffenhofen (1797–1872), Freiherr, Großherzoglich Badischer Kammerherr und Numismatiker

Siehe auch:
 Pfaffenhof